Ali Faik Zaghloul (1924 - 1995), un présentateur-radio égyptien.
 Saad Zaghloul (1859 - 1927), une personnalité politique égyptienne.